Долгих Борис Осипович (1894—1971) — радянський етнограф і педагог.
 Долгих Володимир Іванович (* 1924) — депутат Верховної Ради СРСР 7—11-го скликань. Депутат Державної думи Російської Федерації 6-го скликання (2011—2013). Член Ради Федерації РФ (2013—2018). Двічі Герой Соціалістичної Праці.
 Долгих Іван Ілліч (1904—1961) — генерал-лейтенант, начальник ГУЛАГа (1951—1954). Депутат Верховної Ради СРСР 3-го скликання.
 Долгих Іван Олегович — капітан 3 рангу Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Долгих Марія Сергіївна (* 1987) — російська спортсменка, гравчиня в настільний теніс.
 Долгих Петро Миколайович (1910—1945) — червоноармієць, Герой Радянського Союзу.
 Долгих Роман Андрійович (* 1982) — російський хокеїст, лівий нападник. Виступає за «Сокіл» (Київ) у Професіональній хокейній лізі.
Російські прізвища